Уанкайо (, ) — город центральной части Перу, административный центр провинции Уанкайо и департамента Хунин. Расположен на высоте 3271 метр над уровнем моря, население города — 323 054 человек. Уанкайо является культурным и коммерческим центром центрального региона Перу.

История 
Древнейшими известными поселениями на месте современного Уанкайо являются деревни культуры уанка. Около 500 года до н. э. эта территория вошла в состав государства Уари. Несмотря на сопротивление захватническим войнам инков, уанка были разбиты войсками Пачакутека в 1460 году. В результате город стал важным центром в империи инков государства Тауантинсуйу.

После начала испанской колонизации город стал вторым по значению в Перу после города , который Франсиско Писарро сделал временной столицей до переноса столичных функций в Лиму.

В 1570 году вице-король Перу Франсиско де Толедо назначил Уанкайо центром провинции Уанкайо. 1 июня 1572 года был официально основан город с полным испанским названием Сантисима-Тринидад-де-Уанкайо.

После войны за независимость Перу Уанкайо вошёл в состав молодой республики 20 ноября 1820 года. В 1831 году в городе был построен кафедральный собор и Уанкайо стал центром архиепископства.

В 1854 году в Уанкайо был подписан закон, отменяющий рабство в Перу. В честь этого события на площади Конституции, в центре города, установлен памятник.

В 1969 году произошли два землетрясения, причинив значительный ущерб; были разрушены дома, мосты, железнодорожное полотно, погибли по разным оценкам 800—1000 человек. В районе города также погибли около 300 человек из-за последовавших после землетрясения оползней.

В настоящее время город стал значимым деловым центром, известным изделиями народного промысла и народными праздниками как в самом городе, так и в поселениях поблизости. Несмотря на бурное развитие города, в нём сохранились постройки колониального периода, хотя современные строения в целом доминируют в Уанкайо. В 18 километрах на север от Уанкайо находится аэропорт города Хауха, хотя большинство приезжающих из Лимы пользуются наземным транспортом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета 
 Сайт архиепископства Уанкайо 
 Интернет сообщество Уанкайо 
 Неофициальный сайт 
 Официальный сайт муниципалитета 
 Документ вице-королевстве Перу 

 
Города Перу